Plaatsen in de Verenigde Staten

Personen

overige
 Clark (bromfiets), Brits bromfietsmerk

Zie ook 
 Clarke (doorverwijspagina)